Ievgueni Sadovi, nadador rus.
 Sadovi (Guiaguínskaia, Adiguèsia), localitat d'Adiguèsia, Rússia
 Sadovi (Krasnooktiabrski, Adiguèsia), localitat d'Adiguèsia, Rússia
 Sadovi (Timiriàzeva, Adiguèsia), localitat d'Adiguèsia, Rússia
 Sadovi (Abinsk, Krasnodar), localitat del Krai de Krasnodar, Rússia
 Sadovi (Bélaia Glina, Krasnodar), localitat del Krai de Krasnodar, Rússia
 Sadovi (Belorétxensk, Krasnodar), localitat del Krai de Krasnodar, Rússia
 Sadovi (Mostovskoi, Krasnodar), localitat del Krai de Krasnodar, Rússia
 Sadovi (Pàvlovski, Krasnodar), localitat del Krai de Krasnodar, Rússia
 Sadovi (Kíevskoie, Krasnodar), localitat del Krai de Krasnodar, Rússia
 Sadovi (Kusxióvskaia, Krasnodar), localitat del Krai de Krasnodar, Rússia
 Sadovi (Nezamaievski), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Sadovi (Otràdnaia, Krasnodar), localitat del Krai de Krasnodar, Rússia
 Sadovi (Sovkhozni, Krasnodar), localitat del Krai de Krasnodar, Rússia
 Sadovi (Parkovi, Krasnodar), localitat del Krai de Krasnodar, Rússia
 Sadovi (Tantsura-Kramarenko, Krasnodar), localitat del Krai de Krasnodar, Rússia
 Sadovi (Aleksàndrovka), localitat del Krai de Krasnodar, Rússia
 Sadovi (Nezamaievski), localitat del Krai de Krasnodar, Rússia
 Sadovi (Pàvlovski), localitat del Krai de Krasnodar, Rússia
 Sadovi (Tiumén), localitat de la província de Tiumén, Rússia
 Sadovi (Rostov), localitat de la província de Rostov, a Rússia
 Sadovi (Kursk), localitat de la província de Kursk, a Rússia
 Sadovi (Novossibirsk), localitat de la província de Novossibirsk, a Rússia
 Sadovi (Lípetsk), localitat de la província de Lípetsk, a Rússia